Маккі () — шотландське прізвище.
 Клан МакКі (англ. — Clan Mackie, гел. — Clan MacAoidh) — клан МакАод — клан Синів Вогню — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Прізвище 
 Деррік Маккі (; 1966) — американський баскетболіст, форвард.
 Маккія-д'Ізернія (італ. Macchia d'Isernia) — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Ізернія.
 Роберт Маккі () — американський сценарист.
 Роксанна Маккі (англ. Roxanne McKee, нар. 10 серпня 1980) — англійська акторка і модель.
 Хассан Мухаммед Маккі (араб. حسن محمد مكي‎‎‎‎‎; нар. 1933) — єменський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Єменської Арабської Республіки.

Інше 
 Седі МакКі (фільм), Седі МакКі () — американська мелодрама режисера Кларенса Брауна 1934 року.